Das Cleveland Classic 2016 fand vom 28. Januar bis 2. Februar 2016 in Cleveland, Ohio in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2015/16 und gehörte zur Kategorie PSA 50.

Vorjahressiegerin Nicol David nahm nicht erneut teil. Im Finale setzte sich Camille Serme gegen Alison Waters mit 7:11, 11:6, 11:9 und 11:5 durch.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2016
PSA World Tour der Damen 2015/16